Aldama hace referencia a varios artículos:

Botánica
 Aldama (planta)

Lugares
 Aldama, barrio de la localidad española de Amurrio, provincia de Álava, País Vasco, España.
Palacio de Aldama, en La Habana, Cuba

En México 
 Aldama (Chiapas)
 Aldama (Chihuahua), cabecera del Municipio de Aldama (Chihuahua)
 Aldama (Guanajuato)
 Aldama (Tamaulipas), cabecera del Municipio de Aldama (Tamaulipas)
 Juan Aldama (desambiguación)

Personas 
 Ignacio Aldama
 Juan Aldama
 Santiago Aldama